Ива́н Козьми́ч Красно́в (1752 (по другим сведениям, 1753), станица Букановская, Область Войска Донского — , близ Бородино, Можайский уезд, Московская губерния) — генерал-майор из донских казаков, участник Отечественной войны 1812 года. Родоначальник генеральского рода Красновых, дед генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Краснова. В армейских формулярах числился как Краснов 1-й.

Биография 
Родился в 1752 году в станице Букановской, происходил из Донской области. Службу начал в 1773 году рядовым казаком в полку Коршина; будучи грамотным и развитым, он скоро получил звание полкового писаря. Принимал участие в первой турецкой войне. В 1781 году был произведён в сотники, в 1785 году — в поручики.

Участвуя затем во второй турецкой войне в полку Пантелеева, Краснов особенно отличился , во время Кинбурнского боя, когда, состоя ординарцем при Суворове, был послан последним к одному из батальонов с приказанием идти в атаку; прискакав к батальону, Краснов узнал, что все офицеры ранены и перебиты, и некому передать приказа. «Друзья! — воскликнул Краснов, — Суворов приказал ударить в штыки! Ура!» — и, выхватив саблю, повёл лично батальон в атаку; рана в ногу пулей не остановила его, он довёл атаку до конца и сбросил турок в море. Наградой ему за это дело был чин капитана.

В 1788 году Краснов с небольшим отрядом совершил поиск к Бендерам; по тонкому льду он переправился через Днестр, внезапно напал на турок и уничтожил их сторожевую команду, а затем на Дунае, подстерёгши турецкое судно, напал на него со своими казаками, посаженными на плоты, и овладел им.

Произведённый в секунд-майоры, Краснов в 1790 году участвовал в штурме Измаила и, находясь в колонне Платова, взял три орудия; в бою у Мачина он взял с бою два знамени, за что получил золотую медаль на Георгиевской ленте с портретом Императрицы.

С таким же успехом он действовал в 1792 году против конфедератов и в 1794 году против Костюшко. При местечке Мурафе разбил 3 эскадрона польской конницы и снова был ранен в ногу; затем при Полонцах он разбил 7 польских эскадронов и 300 человек пехоты.

 был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 568 по кавалерскому списку Судравского и № 1189 по списку Григоровича — Степанова)

В 1797 году произведён в полковники и в 1798 г., командуя в звании походного атамана пяти донских казачьих полков, содержал кордоны на границе Молдавии и Австрии, при этом не допустил чуму в Россию и  был произведён в генерал-майоры. Также он был награждён орденами св. Анны 2-й степени с алмазными знаками и св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийским крестом, высшим орденом России при Павле I). В конце правления Павла Краснов попал в опалу и был уволен в отставку (1799). 

 Краснов получил чин генерал-майора и был назначен войсковым атаманом новообразованного Бугского казачьего войска на Южном Буге. В 1806 году был «отрешён от команды» и находился под следствием.  по докладу Генерал-аудиториата отставлен от должности с формулировкой «впредь ни к каким делам не употреблять».

 по прошению генерала М. И. Платова Краснов был определён к иррегулярным войскам 1-й Западной армии (казачьему корпусу Платова). С началом Отечественной войны корпус Платова был отрезан от войск 1-й армии и находился в составе 2-й Западной армии под командованием Багратиона. Краснов принял начальство над девятью донскими казачьими полками и отличился с ними в боях при Поречье, Романовом и Смоленском. В сражении под Миром Краснов взял в плен двух штаб-офицеров и 218 рядовых. 

, накануне Бородинского сражения, Краснов находился в центральном арьергарде генерала Коновницына, командуя бригадой донских казаков. В арьергардном бою у Колоцкого монастыря французское ядро разбило ему уже дважды раненную правую ногу. Генералу ампутировали ногу (в присутствии Платова), но через 14 часов он умер в палатке последнего на Бородинском поле. «Отражай врагов, — были его предсмертные слова, сказанные им своему соратнику, есаулу Галдину, — а я умру радостно, услыша, что враг побеждён».

Похоронен  в Донском монастыре в Москве при большом стечении народа. Краснов был единственным казачьим генералом, погибшим в Отечественную войну 1812 года.

Награды и память 
Среди прочих наград Краснов имел орден св. Владимира 4-й степени с бантом, кресты за Измаил и Прагу и золотую саблю с надписью «За храбрость».

 Иван Козьмич Краснов был назван вечным шефом 15-го Донского казачьего полка, который стал именоваться «15-й Донской казачий генерала Краснова полк».

Семья 
Иван Козьмич был женат на Пелагее Артамоновне, и на 1798 год у них были дети:
 Федосья — 28-ми лет,
 Марфа — 24-х лет,
 Краснов, Иван Иванович (1776—1824 гг.) — отставка по болезни с чином полковника и мундиром 15 января 1819 г. Жена — Мавра Гавриловна. У них было три сына и четыре дочери, из которых известно только имя старшей:
 Краснова, Анна Ивановна (род. 1797 г.),
 Краснов Иван Иванович (1800—1871)
 Краснов, Иван Иванович (род. 1799 г.), умер бездетным,
 Краснов, Семён Иванович (род. 1809 г.).

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009.
 
 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Казин В. Х. Казачьи войска. Справочная книжка императорской главной квартиры. СПб., 1912.
 Русский Вестник, 1817, №№ 3—6.

Примечания

Ссылки 
 Казачий род Красновых и его вклад в политическую, научную, культурную и литературную жизнь России
 Краснов Иван Козьмич.

 

Иван Козьмич
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Русско-польской войны 1792 года
Участники Отечественной войны 1812 года
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Иоанна Иерусалимского
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Генерал-майоры (Российская империя)
Погибшие в Бородинском сражении
Похороненные в некрополе Донского монастыря